Import-Export steht für:
 Import-Export – Eine Reise in die deutsch-türkische Vergangenheit, ein deutscher Dokumentarfilm von 2005/2006
 Import Export, ein österreichischer Spielfilm von 2007